Erlöser steht für:

 einen religiösen Begriff im Allgemeinen, siehe Erlösung
 Christus der Erlöser, einen Glaubens- und Ikonographie-Aspekt des Christentums, siehe Soteriologie
 die Christusstatue Monumento Cristo Redentor (Rio de Janeiro) in Rio de Janeiro 
 Erlöserkirche ist der Name vieler Kirchen (vor allem evangelischer und orthodoxer Kirchen)

Bücher:
Der Erlöser, ein Kriminalroman von Jo Nesbø aus dem Jahr 2009

Filme:
 Der Erlöser (2014), Regie: Robert Savo, Spielfilm (2014)

Siehe auch: